McKim ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander McKim (1748–1832), US-amerikanischer Politiker
 Andrew McKim (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Charles Follen McKim (1847–1909), US-amerikanischer Architekt
 Dorothy McKim (* 1961), US-amerikanische Filmproduzentin
 Isaac McKim (1775–1838), US-amerikanischer Politiker
 Josephine McKim (1910–1992), US-amerikanische Schwimmerin und Schauspielerin
 Nick McKim (* 1965), australischer Politiker
 Robert H. McKim (1926–2022), amerikanischer Hochschullehrer für Maschinenbau

Sonstiges:
 Ann McKim, US-amerikanisches Dreimastvollschiff
 McKim Township (Ontario), Township in der kanadischen Provinz Ontario

Siehe auch:
 McKim, Mead, and White, US-amerikanische Architekturfirma